Дуби́нино — название населённых пунктов в России:

 Дубинино — село в Белорецком районе Башкортостана.
 Дубинино — село в Кабанском районе Бурятии.
 Дубинино — деревня в Бабаевском районе Вологодской области.
 Дубинино — деревня в Дзержинском районе Калужской области.
 Дубинино — городской посёлок в Шарыповском районе Красноярского края.
 Дубинино — посёлок в Выборгском районе Ленинградской области.
 Дубинино — деревня в Лебедянском районе Липецкой области.
 Дубинино — деревня в Солнечногорском районе Московской области.
 Дубинино — деревня в Чеховском районе Московской области.
 Дубинино — деревня в Локнянском районе Псковской области.
 Дубинино — деревня в Невельском районе Псковской области.
 Дубинино — деревня в Торопецком районе Тверской области.

См. также 
 Большое Дубинино
 Малое Дубинино